Gornja Vrba

Donja Vrba